Дми́трий Ники́тин:
 Никитин, Дмитрий Евгеньевич (в монашестве Августин; род. 1946) — архимандрит РПЦ; доцент, преподаватель Санкт-Петербургской Духовной Академии; богослов, церковный историк.
 Никитин, Дмитрий Павлович (1897—?) — участник Белого движения, командир 3-го Марковского пехотного полка, полковник.
 Никитин, Дмитрий Степанович (1898—1971) — полный кавалер ордена Славы.